Костырка:

 Костырка — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.
 Костырка — село в Высокопольском районе Херсонской области Украины.